Algeco (акроним французского словосочетания «Alliance et gestion commerciale», что в переводе означает «Коммерческий союз и управление») — компания производитель временных модульных зданий и сооружений блочно-модульного типа, является частью компании Algeco Scotsman. Такие решения используются при возведении офисов, общежитий, технических помещений, не уступающих по качеству и удобству капитальным зданиям. Особенно актуальны решения модульного строительства на базе блок-контейнеров в случае высоких требований предъявляемых к скорости возведения объектов, а также недоступности или отсутствию экономической целесообразности создания сети технических коммуникаций, таких как канализация, электрические сети, центральное отопление.

Algeco — это зарегистрированный товарный знак. Во Франции и некоторых странах Европы слово «Алжеко» стало именем нарицательным, аналогично «Xerox», «Jeep» и др., им обозначаются элементы модульных зданий и блок-контейнеры.

История 
 1955 — Создание организации в городе Mâcon (Франция)
 1966 — Приобретено Preussag (ныне TUI AG)
 2004 — Приобретено британским инвестиционным фондом TDR Capital
 2007 — TDR Capital, имея в своём портфеле несколько компаний аналогичного сектора бизнеса, приобретает компанию № 1 в блочно-модульном строительстве в Америке — Williams Scotsman и объединяет все компании под холдингом Algeco Scotsman
 2008 — Открытие представительств в России в городах Москва и Санкт-Петербург
 2013 — Приобретена американская компания Target Logistics, предоставляющая услуги по возведению временных посёлков для проживания на базе модульных зданий и созданию всей инфраструктуры для комфортного проживания

Достижения 
Компания Algeco занимает четвёртое место в Европе среди всех компаний, ведущих бизнес в секторе аренды строительного и промышленного оборудования, и первое место в Европе среди компаний специализирующихся на сдаче в аренду временных зданий и сооружений блочно-модульного типа.

После приобретения компании Williams Scotsman в ноябре 2007 года, холдинг генерирует с 2013 года выручку на уровне 1,7 миллиарда евро в год, оперируя парком из более чем 300 000 модулей. Штат компании составляют 5 200 сотрудников, которые обслуживают десятки тысяч клиентов в 37 странах по всему миру.

Значимые проекты в России 
 Возведение модульного офиса для автоконцерна в городе Калуге
 Предоставление быстровозводимых зданий для организации касс по продаже билетов и размещения обслуживающего персонала, во время проведения концерта Мадонны в городе Санкт-Петербурге
 Предоставление быстровозводимых зданий для организации касс по продаже билетов и размещения обслуживающего персонала, на выступление всемирно известного гастролирующего цирка в городе Москве
 Предоставление быстровозводимых зданий для организации приёма высокопоставленных гостей, посвящённому началу строительства газопровода в Европу, с участием Президента России, Комиссара ЕС по энергетике и многих других
 Предоставление быстровозводимых зданий для компании, осуществляющей трансляцию и освещение событий с чемпионата мира по лёгкой атлетике в городе Москве
 Сотрудничество с компанией «СПб Реновация» при проведении беспрецедентного проекта в России по реконструкции ветхого жилья

Планы развития в России 
 Открытие новых представительств
 Организация совместных проектов с участием областных правительств Российской Федерации

См. также 
 Модульные здания
 Блок-контейнер
 Быстровозводимые здания

Примечания

Ссылки 
 Первый всероссийский аналитический портал о недвижимости (сентябрь 2008 года)

Холдинги
Производители строительных материалов
Транснациональные корпорации
Компании, основанные в 1955 году
Компании Франции
Строительные компании
Сона и Луара